

Aziende 
 BSY – simbolo LSE di British Sky Broadcasting

Codici 
 BSY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Bardera (Somalia)
 bsy – codice ISO 639-3 della lingua sabah bisaya